Handstück steht für:

 Handstück (Geologie), in etwa handgroße Gesteins- oder Mineralprobe
 Handstück (Zahnmedizin), Teil eines Bohrers oder einer Fräse
 Handmotor, der eine Bearbeitung von kleinen Werkstücken erlaubt, siehe Dremel
 Handstück (Etüde): ein Übungsstück für Klavierschüler im 18. Jahrhundert, siehe Charakterstück